Боре́ц Чекановского () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства .

Другие названия: борец сомнительный байкальский, борец длиннокистевидный, борец горнобайкальский, борец Турчанинова, борец сжатый.

Распространение и экология 
Ареал вида охватывает Восточную Сибирь и Монголию. Описан с реки Чуня, притока Подкаменной Тунгуски.

Произрастает в лесном поясе гор по лесным высокотравным лугам, по травянистым склонам, по окраинам хвойных лесов, на субальпийских лугах.

Ботаническое описание 
Корневище в виде двух веретенообразных клубней длиной 2-9 см. Стебель высотой 80-140 см, прямой, простой или в соцветии ветвистый, круглый.

Листья зелёные, голые, нижние на черешках длиной 4—7 см, верхние на коротких черешках или почти сидячие. Пластинка листа в общем очертании пятиугольная, длиной 8—9 см, шириной 10—12 см, пальчато-рассечённая, сегменты к основанию узко-клиновидные, в самой широкой части шириной 1—1,2 см, двух или трёхраздельные с продолговато-ланцетными долями, длиной 2—3 см, шириной 0,3—0,5 см.

Соцветие — конечная рыхлая кисть длиной 15—40 см из тёмно-фиолетовых цветков на цветоножках длиной 2,5—5 см. Шлем высотой 0,7—0,8 см, длиной около 1,5 см, шириной на уровне носика 1 см, полушаровидный, на верхушке округлый, иногда вдавлен над носиком; боковые доли околоцветника обратнояйцевидные, длиной около 1,3 см, шириной 1 см; нижние доли длиной около 1 см, шириной 0,2 и 0,5 см, меньшая снаружи опушенная, с внутренней стороны голая, большая с обеих сторон опушенная.

Листовки в числе трёх, голые.

Значение и применение 

Установлены противовоспалительное, антиаллергическое, гиполипидемическое, седативное, противосудорожное, противоопухолевое, противоязвенное и другие целебные действия препаратов из различных частей этого растения.

Борец Чекановского ценится в народной медицине при лечении острых и хронических воспалительных заболеваний, инфекционных и гнойных болезней, эпилепсии, зубной боли, рака.

,  и его иммунную мобильность,  и .

Таксономия 
Вид Борец Чекановского входит в род  трибы  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература

Ссылки 
 Лекарственные травы: аконит

Лютиковые
Флора Центральной Азии
Лекарственные растения
Таксоны растений, названные в честь людей